Ширин Мирхановна Азизова (; , , Бухарская область, Узбекская ССР) — узбекская и советская  театра и кино. Заслуженная артистка Узбекской ССР. Народная артистка Узбекской ССР (1988).

Биография 
До 1961 года обучалась на актёрском факультете Ташкентского государственного театрально-художественного института им. А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана).

В 1961—1964 годах выступала на сцене Наманганского областного музыкально-драматического театра имени Алишера Навои. Играла в постановках, где исполняла роли Холишон (Хамза, «Холишон»), Рахимы (А. Каххор, «Звук из гроба»).

В 1968—1987 годах — актриса Узбекского драматического театра «Молодая гвардия», Ташкентского Узбекского государственного театра драмы им. Аброра Худоятова.

С 1987 года — актриса Узбекского Национального академического драматического театра им. Хамзы.

С 1981 года снимается в кино. Успешно исполняет лирические и драматические роли, отличается энергичностью и яркостью образности, совершенством сценической речи.

Избранные театральные роли 
 Майсара («Проделки Майсары» Хамза Хакимзаде Ниязи),
 Нози («Бахс» М. Байджиев),
 Мадина («Праздник в каждом доме» М.Байджиев),
 Холишон («Холишон» Хамза Хакимзаде Ниязи)),
 Сара («Жертвы любви» Хамза Хакимзаде Ниязи),
 Рэйчел («Первая любовь»),
 Зилола («Дийдор» М. Каримова),
 Мухаббат («Мои восемнадцать лет»),
 Нози («Дебаты»),
 Узбекоим («Последние дни»),
 Тамара («Джар»),
 свекровь («Чимилдык»),
 Женщина («Спасение» Ф.Мусаджонова),
 Малика («Женская хангома» Х. Мухаммада),
 Джаннатхан («Пять жён господних» Содикова).

Избранная фильмография 
  — Жизнь после смерти / Qabrdan qaytgan umr
  — Офицер милиции / Mergan militsiya — эпизод
  — Ты меня любишь? / Sen meni sevasanmi
  — Приезжий жених / Келгинди куёв — женщина с козой
  — Минувшие дни / Ўтган кунлар — Жаннат
  — Бомба — сваха
  — Железный мужчина / Темир эркак — эпизод  — Мальчики из Танги / Тангалик болалар — бабушка Достона
  — Шок — коллега Ханифы
  — Непокорная — Санем, мать Джумагуль

Литература 
 Национальная энциклопедия Узбекистана, т. 1, Ташкент, 2000 г.

Ссылки 
 Ширин Азизова

Народные артисты Узбекской ССР
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Выпускники Ташкентского театрального института
Актрисы театра Узбекистана
Киноактрисы Узбекистана